Regierung Zdeněk Fierlinger steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Zdeněk Fierlinger I (1945)
 Regierung Zdeněk Fierlinger II (1945/46)